Борис Бекер је освојио турнир. У финалу је победио Ивана Лендла резултатом 1-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Носиоци 

  Стефан Едберг (полуфинале)
  Борис Бекер (победник)
  Иван Лендл (финалиста)
  Пит Сампрас (одустао због повреде)
  Горан Иванишевић (треће коло)
  Емилио Санчез (прво коло)
  Бред Гилберт (треће коло)
  Јонас Свенсон (треће коло)

<ol start=9>
 Андреј Чесноков (прво коло)
 Ги Форже (четвртфинале)
 Јакоб Хласек (прво коло)
 Џеј Бергер (треће коло)
 Арон Крикстин (четврто коло)
 Андреј Черкасов (друго коло)
 Марк Росе (прво коло)
 Џим Куријер (четврто коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1991.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1991.